Telegdi János (?–1495 u.) római katolikus főpap, diplomata
 Telegdi János (1575–1647) római katolikus főpap, kalocsai érsek
 Telegdi János (16. sz.) nyelvész, nyelvtaníró